Le Nord est une région fictive issue de l'univers des Royaumes oubliés, un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

La délimitation de ce qu’on appelle le Nord comprend la totalité des contrées sauvages au sud de l'Épine dorsale du monde jusqu’à la Haute-Forêt, ainsi que l’est des Landes éternelles jusqu’aux montagnes de Bordglacé.

Haute-Forêt
Une vaste région de forêt dense se situant à l’ouest du désert Anauroch. Ces arbres abritent des elfes, des centaures, des satyres, des créatures sauvages et de nombreux mystères. Au sud de la Haute-Forêt se trouvent les imposantes montagnes Monts Étoilés, d’où jaillissent les eaux de la Course de la Licorne.

L'Épine Dorsale du Monde

L'Épine Dorsale du Monde  est une chaîne de montagnes qui s'étend de la partie la plus occidentale de Féérune au sud du Valbise jusqu’à la pointe orientale du Bois Tapi où elle rejoint les montagnes de glace, Mille Flèches, qui s'étendent tout le long du désert Anauroch. Cela en fait la plus longue chaîne de montagne (mais pas la plus grande) de Féérune, ce qui a valu son nom.

Les plus hauts pics des immenses montagnes qui composent l’Épine Dorsale du Monde sont perpétuellement couverts de glace et de neige. Il y a très peu d’habitants dans ces montagnes, seules quelques tribus barbares parviennent à survivre au climat et dangers de la région.

C’est dans la région de l’Épine Dorsale du Monde que se trouve le village de Kuldahar, construit aux pieds du Grand Chêne.

Il est fait référence à l’Épine Dorsale du Monde dans les jeux Icewind Dale et Icewind Dale II.

Le Nord Lointain
C’est le nom donné aux terres qui se situent au nord des montagnes de l’Épine Dorsale du Monde et qui comprend la Mer des Glaces Flottantes (ou Mer des Glaces Mouvantes), le Glacier Regh et bien sûr le Valbise (ou Val de Bise). Le Nord Lointain est peu peuplé, les habitants des Dix-Cités et les diverses tribus barbares étant les seuls peuples parvenant à prospérer dans la région.

La Vallée de Delimbiyr
C’est le terme utilisé pour désigner la région au nord du fleuve Delimbiyr. La Vallée est délimitée au nord par les Montagnes Nétheres et au sud par les Bois du Sud. L’extrémité ouest fait partie de la Haute Forêt, et aucune partie de la Haute Forêt n’appartient à la Vallée du fleuve Delimbiyr. La bordure orientale est définie mais elle comprend les Terres Déchues.

La Frontière Sauvage
Une expression générale pour désigner tout ce qui dans cette région ne porte pas de nom ; elle commence à l’extrémité des Hautes Landes – au sud de l’Épine Dorsale du Monde – et s’étend très loin dans le nord. Elle comprend le fleuve Dessarin et ses affluents. Elle est faite de régions montagneuses, de zones boisées et froides et de plaines battues par les vents. La principale route commerciale de cette région est appelée la Route du Commerce et permet de relier plusieurs petites communautés avec Eauprofonde dans le sud. Au nord-ouest se trouvent les Landes éternelles, une vaste région marécageuse où vivent de nombreux trolls.

La Route du Commerce
La Route du Commerce s'est créé au fils des siècles, quand plusieurs pistes de caravanes distinctes se sont peu à peu rejointes pour former un seul et même axe fréquenté. La Route du Comme s'étend au Nord de Féérune, d'Eauprofonde au sud à Luskan au nord, à l'intérieur des terres le long de la Côte des Épées. Peu de terres traversées par la Route du Commerce sont totalement sûres, et la demande des caravanes en soldats d'escorte est constante.

Les Marches d’Argent
Cette région a été créée par une alliance défensive entre les humains, les elfes et les nains. C’est zone montagneuse au nord de la Haute-Forêt. Au centre se trouve la ville Lunargent, un haut lieu d’apprentissage de la magie. On trouve également les villes de Sundabar, Everlund, Castelmithral et la Citadelle d’Adbar. Les zones rocailleuses au nord abritent la menace de nombreuses hordes d’orques. Quelque part dans l’Outreterre, sous cette région, se trouve la cité drow de Menzoberranzan.

Le Nord de la Côte des Épées
La côte sauvage au nord d’Eauprofonde comprend les villes de Luskan et Padhiver ainsi que le dangereux Marais des Morts, plusieurs petites chaînes de montagnes et les féériques Bois du Padhiver. La Route du Commerce s’étend le loin de la côte de Luskan jusqu’à Eauprofonde, plus au sud. Cette région tout juste conquise est protégée par une fédération de villes et cités du nord connue sur le nom d’Alliance des Seigneurs.

Région des Royaumes oubliés